Dünen steht für:
 die Mehrzahl von Düne, eine vom Wind angewehte Ablagerung aus Sand
 Dünen, bis 1938 Ackmenischken, Dorf im Kreis Niederung, Ostpreußen, seit 1945: Djunnoje, Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Dünen, bis 1938 Lissen, Dorf im Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Lisy (Biała Piska), Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen